GTG steht für:

 Ganztagsgymnasium
 Gasturbinengenerator, engl. APU (Auxiliary Power Unit), Hilfstriebwerk, in der Luftfahrt- und Fahrzeugtechnik
 gate to gate, engl. für „von Flugsteig zu Flugsteig“, eine Abkürzung in der Luftfahrt
 Generative Transformationsgrammatik, linguistische Theorie zur Beschreibung von Satzstrukturen
 Genetic Technologies, börsennotiertes Unternehmen aus Australien
 Gentechnikgesetz (Österreich)
 Geschichte und Theorie der Gestaltung, Institut der Universität der Künste Berlin
 Gesellschaft für Technikgeschichte
 Getreidegasse (Salzburg), Einkaufsstraße in Salzburg
 Getting Things Gnome, Software zum Verwalten von Aufgaben und To-do-Listen
 got to go, engl. für „ich muss weg“, eine der Abkürzungen im Netzjargon
 Grazer Tramway Gesellschaft, Vorläufer der Grazer Verkehrsbetriebe bzw. Graz AG Verkehrsbetriebe, ehemalige Namen der Holding Graz Linien 
 grey to grey, Maß für die Reaktionszeit von Flachbildschirmen, siehe Reaktionszeit (Flachbildschirm)
 GTG-Banden, individuell identifizierbare Banden der Chromosomen im Karyogramm nach spezieller Färbung (G-bands by trypsin using Giemsa)
 GTG-Darstellungen, Gleichung-Tabelle-Graph Darstellung in der Mathematik, Informatik, CAS
 Guanin–Thymin–Guanin, Sequenz von DNA und RNA, siehe Startcodon
 Grantsburg Municipal Airport (IATA-Code), kommunaler Flughafen in Grantsburg (Wisconsin), Burnett County, Wisconsin

GtG steht für:
 Gemeinheitsteilungsgesetz, siehe Gemeinheitsteilung

Abkürzung